Jon Stead, właśc. Jonathan Graeme Stead (ur. 7 kwietnia 1983 w Huddersfield) – angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Notts County.

Statystyki kariery

Bibliografia 
 
 
 

Angielscy piłkarze
Piłkarze Blackburn Rovers F.C.
Piłkarze Coventry City F.C.
Piłkarze Derby County F.C.
Piłkarze Huddersfield Town F.C.
Piłkarze Ipswich Town F.C.
Piłkarze Bristol City F.C.
Piłkarze Sunderland A.F.C.
Piłkarze Sheffield United F.C.
Piłkarze Oldham Athletic A.F.C.
Piłkarze Bradford City A.F.C.
Piłkarze Notts County F.C.
Ludzie urodzeni w Huddersfield
Urodzeni w 1983